Název Demokratické hnutí má více politických formací:
 Mouvement démocrate (Demokratické hnutí) – politická strana ve Francii
 Tnu'a Demokratit (Demokratické hnutí) – zaniklá politická strana v Izraeli
 Demokratické hnutí za změnu – zaniklá politická strana v Izraeli
 Srbské demokratické hnutí obnovy – politická strana v Srbsku